Nationwide Airlines - companhia aérea extinta da África do Sul
 Nationwide Mutual Insurance Company - empresa do ramo de seguros dos Estados Unidos